Veltro – termine dell'italiano medievale relativo alla profezia citata da Dante Alighieri.
Macchi M.C.205 Veltro – caccia monoposto italiano della seconda guerra mondiale.
Il Veltro – rivista di italianistica.